En Pologne, Sędek peut désigner :

 Sędek, un village dans la voïvodie de Mazovie 
 Sędek, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix